Jaguaribe steht für:

 Jaguaribe (Ceará), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Ceará
 Rio Jaguaribe, Fluss im Bundesstaat Ceará

Jaguaribe ist der Familienname folgender Personen:

 Hélio Jaguaribe (1923–2018), brasilianischer Soziologe, Politologe und Autor